A-2 Hrvatska košarkaška liga  predstavlja drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2015./16. Igra se u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najuspješnije momčadi igraju dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacijska liga za A-1 

Dodatne kvalifikacije

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 A-1 liga 2015./16.
 B-1 liga 2015./16.
 C liga 2015./16.
 Kup Krešimira Ćosića 2015./16.

Izvori 
 KK Dubrava Zagreb, A-2 liga Centar 2015./16. , pristupljeno 29. travnja 2016.
 Košarkaški savez Zagreba, A-2 liga Centar 2015./16., pristupljeno 29. travnja 2016.
 Košarkaški savez Osješko-baranjske županije, A-2 liga Istok 2015./16., pristupljeno 29. travnja 2016.
 KK Pula 1981, A-2 liga Zapad 2015./16., konačna ljestvica, pristupljeno 1. svibnja 2016.
 sportcom.hr, A-2 liga košarkaša: Jadranka na kraju pobijedila prvaka, Crikvenica slavila u Kraljevici, A-2 liga Zapad 2015./16., rezultati 22. kola i konačna ljestvica, pristupljeno 1. svibnja 2016.
 Košarkaški savez Zadarske županije, A-2 liga Jug 2015./16., pristupljeno 6. svibnja 2016.
 Košarkaški savez Zadarske županije, A-2 liga Jug 2015./16., wayback arhiva 
 Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije, A-2 liga Sjever 2015./16., pristupljeno 6. svibnja 2016.
  Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije, A-2 liga Sjever 2015./16., wayback arhiva
 Hrvatski košarkaški savez, kvalifikacije za A-1 ligu 2016., pristupljeno 17. svibnja 2016.
 scoresway.com, A-1 liga 2015./16., dodatne kvalifikacije, pristupljeno 2. lipnja 2016.
 

2015-16 
2015-16
m-2-A-2